

Géographie 

 Robine, roche sédimentaire.
 Canal de la Robine de Narbonne, canal sur l'ancien lit de l'Aude en France.
 La Robine-sur-Galabre, commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
 Col des Robines, col routier sur la route nationale 202 dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Patronyme 
 
 Patrick Robine (1947-), acteur, auteur et metteur en scène de théâtre français ; 
 Marc Robine (1950-2003), chanteur, musicien, acteur français ; 
 Marie Robine, visionnaire française du XIV siècle ;
 Martine Robine (1964-), Miss Normandie 1983, élue Miss France 1984 ; 
 Léon Robine, fondateur de la première association de protection civile et premier président de la fédération nationale de protection civile, de 1965 à 1969.

Prénom 
 Robine van der Meer (1971-), actrice et mannequin néerlandais.

Autres
 Robine, protéine produite par le robinier faux-acacia.

Patronyme normand
Homonymie de prénom